Miejscowości w USA:
 Scituate – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Scituate – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Scituate – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
Gminy w USA:
 Scituate (ang. Scituate Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Scituate (ang. Scituate Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence